Национальная ускорительная лаборатория им. Энрико Ферми (более распространено сокращённое наименование Фермилаб) расположена в городке Батавия недалеко от Чикаго (Иллинойс, США). Принадлежит Министерству энергетики США. Специализируется на исследованиях в области физики высоких энергий, астрофизике и ускорительных технологиях. С 1 января 2008 Фермилаб управляется Исследовательским альянсом Ферми, организованным Чикагским университетом и Исследовательской ассоциацией университетов (URA). URA — консорциум, состоящий из 91 исследовательского университета, в основном из США, но есть также члены из Канады, Японии и Италии.

В настоящее время основной исследовательской установкой Фермилаба является коллайдер Теватрон (он закончил свою работу 30 сентября 2011 года), расположенный в подземном кольцевом туннеле длиной 6,28 км. На 1 января 2007 года этот коллайдер являлся ускорителем с самой большой в мире энергией пучков частиц и светимостью, уступив первенство Большому адронному коллайдеру в 2009 году. Кроме коллайдерных экспериментов (CDF и D0), Фермилаб проводит несколько небольших экспериментов, использующих фиксированные мишени, эксперименты с нейтрино и участвует в астрофизических наблюдательных проектах.

Небольшое стадо бизонов, заведенное во времена основания лаборатории, живёт на территории Фермилаба, символизируя связь между фронтиром современной физики в Фермилабе и фронтиром прошлого — прериями. Некоторые из местных жителей считают, что бизоны были завезены для использования в виде живого детектора радиации, если уровень радиации достигнет опасного уровня. Однако, Фермилаб объявил, что утверждения подобного рода не имеют под собой оснований.

В честь Фермилаба был назван астероид .

Основные научные результаты Фермилаба 
 В 1977 году открыт b-кварк
 В 1995 году открыт t-кварк
 В 2000 году заявлено о прямом наблюдении тау-нейтрино.

История 
Решение о постройке Национальной ускорительной лаборатории было принято в 1967 году президентом Линдоном Джонсоном. В 1974 году лаборатория была названа в честь Энрико Ферми. Первым директором Фермилаба был Роберт Р. Уилсон, известный физик и участник Манхеттенского проекта. На территории лаборатории расположено несколько скульптур, которые он создал. Главной приписываемой ему заслугой было окончание строительства лаборатории раньше запланированного времени и в рамках выделенного бюджета. Главное здание лаборатории, имеющее уникальную форму, названо в честь Уилсона.

В 1978 году Уилсон покинул пост директора лаборатории в знак протеста из-за проблем с финансированием лаборатории и его место занял Леон Ледерман. Под его началом был предложен проект преобразования первоначального большого ускорителя Фермилаба в коллайдер Теватрон. Во время директорства Ледермана (в 1983 году) этот ускоритель был запущен. В 1988 году Ледерман оставил свой пост и в настоящее время является почётным директором лаборатории в отставке. Образовательный центр Фермилаба был назван в его честь.

С 1988 по 1998 годы директором лаборатории был Джон Пиплс. На эти годы приходится проведение сеанса работы коллайдерных экспериментов CDF и D0 под названием Run I и открытие t-кварка (1994). В 1995 году Теватрон был остановлен и началось строительство нового главного инжектора для Теватрона для серьёзного увеличения светимости ускорителя. С 1998 по 2005 годы лабораторией управлял Майкл С. Витерелл. Под его началом ускоритель Теватрон был запущен в режиме увеличенной светимости и начался экспериментальный сеанс Run II. С 1 июля 2005 года директором Фермилаба стал Пьермариа Оддон.

Фермилаб является одним из возможных мест постройки следующего за LHC коллайдера — ILC. Однако вследствие проблем с финансированием физики высоких энергий в США в 2008 году все работы по этому проекту были временно заморожены, и судьба ILC остаётся неопределённой.

Ускорители Фермилаба 
На первой стадии ускорения протонов с конца 60-х годов и до середины 2012 года использовались генераторы Кокрофта — Уолтона. Всего существовало два таких генератора, один из которых был резервным. С конца 2012 года на начальной стадии ускорения используется радиочастотный квадруполь. Первоначально ускорению подвергаются отрицательные ионы водорода H− (они получаются в результате прохода газа водорода через контейнер с цезием). На следующем шаге ускорения используется линейный ускоритель (или линак), который ускоряет частицы до 400 МэВ, в результате ионы приобретают скорость около 70 % от скорости света. Перед входом в следующий ускоритель ионы H2− проходят через угольную фольгу, где теряют электроны и становятся протонами (или ионами H+).

Следующий шаг — кольцо бустера. Бустер использует магниты для удержания пучка протонов на кольцевой орбите. Протоны в среднем пролетают через бустер 20 000 раз, увеличивая свою энергию на каждом круге (на определенных участках своего пути они ускоряются продольным электрическим полем). В результате протоны покидают бустер, имея энергию 8 ГэВ. Далее протоны летят в Главный инжектор. Этот ускоритель был построен в 1999 году, он выполняет три задачи: ускорение протонов, поставка протонов определённой энергии для производства антипротонов и ускоряет антипротоны, приходящие из антипротонного источника. (До создания Главного инжектора вместо него использовалось так называемое Главное кольцо (Main Ring), синхротрон на теплых магнитах, расположенный в тоннеле над Теватроном. В 1976 году на Главном кольце была получена рекордная энергия пучка 500 ГэВ.). Далее протоны и антипротоны поступали в Теватрон и ускорялись до номинальной энергии 980 ГэВ. Теватрон имел длину 6,25 км и использовал сверхпроводящие магниты для удержания пучка на круговой орбите. Протоны и антипротоны летели в противоположных направлениях со скоростью практически не отличающейся от скорости света. Физики управляли пучками так, что они пересекались только в двух точках, где были расположены огромные коллайдерные детекторы — D0 и CDF. На кольцах Теватрона и Главного инжектора существует несколько зон, где пучок выводится из ускорителей, там проводятся эксперименты с фиксированными мишенями.

Эксперименты, проводимые в настоящее время 
 коллайдерные эксперименты:
 D0
 CDF
 эксперименты с фиксированной мишенью:
 Charmonium (E760/E835)
 DONUT (E872)
 FOCUS (E831)
 HyperCP (E871)
 KTeV (E799/E832)
 MIPP (E907)
 NuSea (E866/E906)
 NuTeV (E815)
 SELEX (E781)
 эксперименты с нейтрино:
 MiniBooNE
 Sciboone
 MINOS
 астрофизические эксперименты:
 Dark Energy Survey (E939)
 CDMS (E891)
 SNAP
 участие в проекте Обсерватории Пьер Оже (E881)
 Sloan Digital Sky Survey (E885/E949)
 COUPP Experiment (E961)
 GammeV
 ускорительные эксперименты/программы:
 NICADD Photoinjector Laboratory (E886)
 Muon Ionization Cooling Experiment (MICE)
 участие в постройке LHC
 приостановленные крупные проекты:
 NOvA
 ILC

Работа в Фермилабе

Современное положение дел в Фермилабе

Финансовые проблемы последних лет 
За последние несколько лет рост бюджета Фермилаба был постоянно ниже уровня инфляции и лаборатория была вынуждена пойти на сокращение персонала (в 2005 году было уволено 100 сотрудников). В настоящее время основным проектом нового директора и администрации лаборатории является разработка и, в дальнейшем, строительство электрон-позитронного коллайдера ILC в Фермилабе. Однако, решением Конгресса США в 2008 году финансирование проекта ILC в США было урезано в 4 раза от запланированного. Это серьёзно уменьшает шансы Фермилаба построить этот ускоритель у себя. В 2008 году финансовое состояние лаборатории резко ухудшилось, и директор был вынужден объявить о предстоящем сокращении 10 % персонала.

CERN 
В 2009 году Теватрон перестал быть самым высокоэнергетичным коллайдером в мире, так как был запущен Большой адронный коллайдер (LHC) в европейской лаборатории CERN в Женеве (Швейцария). Этот ускоритель частиц имеет большие размеры по сравнению с Теватроном (его длина составляет 27 км) и может ускорять протоны до энергии 7 ТэВ. Это соответствует энергии столкновения 14 ТэВ, то есть более чем в 7 раз выше, чем у Теватрона. Хотя Фермилаб продолжает играть важную роль в будущем развитии физики высоких энергий, но уступил почётное звание лидирующей лаборатории в этой области науки.

Новая схема управления 
1 ноября 2006 года Министерство энергетики США объявило, что Исследовательский альянс Ферми (ИАФ) будет управлять Фермилабом в течение 5 лет начиная с 1 января 2007 года. ИАФ организован, как партнёрство между Исследовательской ассоциацией университетов (URA) и Чикагским университетом. Если управление будет признано успешным, ИАФ сможет продлить контракт на управление Фермилабом на следующие 20 лет без проведения конкурса.

Коллаборации
В фермилабе действуют коллаборации DUNE, microboone.

Проблемы с магнитами для LHC 
27 марта 2007 произошёл серьёзный инцидент при тестировании магнитов, построенных Фермилабом для коллайдера LHC в CERN. Во время магнитных тестов на критическую нагрузку разрушилась система поддержки квадрупольного магнита (имеет длину 14 метров). В результате была повреждена система охлаждения ускорителя. Для решения возникших проблем понадобилось 3 месяца дополнительных работ.

См. также 
 Scientific Linux
 CERN
 SLAC

Примечания

Ссылки 

 
 Fermilab Today Daily newsletter
 Other Fermilab online publications
 A collection of fermilab facts and trivia
 Fermilab Virtual Tour
 Architecture at the Fermilab campus

Физика элементарных частиц
Экспериментальная физика
Научные институты США
Центры ядерных исследований
Ускорительные центры
Национальные лаборатории Министерства энергетики США

Научные институты, основанные в 1967 году
Объекты, названные в честь Энрико Ферми